У сезони 1994/95, деведесет трећој по реду, шампион је постао ФК Ференцварош испред ФК Ујпешта и ФК Дебрецина. Испали су ФК Шопрон (-{EMDSZ Soproni LC}-) и ФК Нађкањижа (-{Nagykanizsai Olajbányász SC}-). Утакмице за опстанак у лиги су играли ФК Вац (-{Vác FC-Samsung}-) и ФК Пармалат (-{Parmalat Fc}-) бивши ФК Видеотон. 

У просеку по утакмицама је било присутно 5.806 гледалаца, што је за 8,1% више него у претходној сезони.

Табела 

УУ = Укупно утакмица; ПБ = Победе; НР = Нерешено; ИЗ = Укупно пораза; ГД = Голова дато; ГП = Голова примљено; ГР = Гол-разлика; Бо = Бодова

Посета на утакмицама 

У просеку по утакмицама је било присутно 5.806 гледалаца, што је за 8,1% више него у претходној сезони.

Признања

Извори

Спољашње везе 
 Сезоне 1981-1996 IFFHS веза 
 Статистика сезона 1987-1999

1994/95.
Сезона 1994/95. у мађарском фудбалу